Tafeltennis op de Olympische Zomerspelen 2016 – Vrouwen (team)
 Tafeltennis op de Olympische Zomerspelen 2016 – Mannen (team)